Poběžovice est un toponyme qui peut désigner :

Poběžovice, une ville du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Poběžovice u Holic, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Poběžovice u Přelouče, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice.